Йос-Сударсо ()

 Йос Сударсо (1925—1962) — коммодор ВМС Индонезии, национальный герой.
 Йос-Сударсо — остров в Арафурском море у юго-западной оконечности острова Новая Гвинея.
  — залив в Индонезии, с 1827 по 1968 год известный как Залив Гумбольдта.